"Manzana de Adán" puede referirse a:

 La Nuez de Adán, una protuberancia anatómica en la parte delantera del cuello.
 La Citrullus colocynthis, una planta nativa del norte de África, Nubia y Egipto.